Aeropos (altgriech. , lateinisch Aeropus) ist

in der griechischen Mythologie:
 Aëropos (Sohn des Ares), Sohn des Ares und der Aerope, der Tochter des Kepheus
 Aëropos (Sohn des Temenos), ein Nachkomme des Temenos von Argo, Bruder des Perdikkas I., dem König von Makedonien

Personen:
 Aeropos (General), makedonischer Feldherr (hegemon) im Heer König Philipps II. 
 Aeropos I., Sohn des Philipp I., König von Makedonien
 Aeropos II., Sohn des Archelaos I., König von Makedonien